Ryan Cochrane ist der Name folgender Personen:
* Ryan Cochrane (Fußballspieler) (* 1983), US-amerikanischer Fußballspieler
 Ryan Cochrane (Kanute) (* 1983), kanadischer Kanurennsportler 
 Ryan Cochrane (Schwimmer) (* 1988), kanadischer Schwimmer